Quatre navires de l'United States Navy on porté le nom dUSS Neosho, d'après la rivière du même nom :
 l', un monitor en service de 1863 à 1873 ;
 l', un pétrolier de classe Cimarron en service de 1939 à 1942 ;
 l', un pétrolier de classe Kennebec, lancé en 1942 et revendu en 1946 ;
 l', un pétrolier navire de tête de la classe Neosho en service de 1954 à 1994.

Neosho